Table des caractères Unicode U+1400 à U+167F.

Syllabaires autochtones canadiens (Unicode 3.0 à 5.2) 
Syllabes unifiées utilisées dans les divers syllabaires autochtones canadiens ou américains. Ces écritures utilisent généralement les chiffres et signes de ponctuation de l’écriture latine. Mais ce bloc contient également quelques signes de ponctuation ou symboles spécifiques.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Compléments Unicode 5.2

Voir aussi

Liens externes 
   Unified Canadian Aboriginal Syllabics, tableau sur le site Unicode.
   Syllabaires autochtones canadiens, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00140